de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
 Bumisari (Bojongsari), Midden-Java
 Bumisari (Cikidang), West-Java
 Bumisari (Natar), Lampung